Georgswall ist die amtliche Bezeichnung für die Straße

 Georgswall in Aurich, siehe Auricher Wall
 Georgswall (Hannover), 1784 anstelle eines ehemaligen Walles angelegter Verkehrsweg in der Aegidienneustadt von Hannover